Element of Crime peut faire référence à :
 Element of Crime, un groupe de musique allemand.
 Element of Crime, un film danois.